Prima Repubblica spagnola – regime politico democratico presente in Spagna tra il 1873 e il 1874
 Seconda Repubblica spagnola  – regime politico democratico presente in Spagna tra il 1931 e il 1939

Pagine correlate 

 Spagna (disambigua)
 Regno di Spagna (disambigua)